L'acronyme RFU peut se référer à :
 en pédologie, la notion de Réserve en eau facilement utilisable (RFU, exprimée en mm) correspond à la quantité d'eau du sol en dessous de laquelle une plante flétrit. Les doses d'irrigation sont calculées à partir de la RFU et on irrigue dès que celle-ci est épuisée.
 Rugby Football Union : la Fédération anglaise de rugby à XV
 Référentiel Foncier Unifié
 Relative Fluorescence Units, terme anglais utilisé en biologie dans le cadre des mesures quantitatives par fluorescence.